Бондаренко, Наталья:
 Бондаренко, Наталья Владимировна (род. 1962) — советская и украинская спортсменка и тренер (теннис).
 Бондаренко, Наталья Николаевна (род. 1978) — белорусская гребчиха-байдарочница.